Elena kan syfta på:

 Elena – ett kvinnonamn samt personer med namnet
 Elena of the Turks – rollfigur i Final Fantasy VII

Geografi
 Elena (ort i Argentina), Córdoba, 
 Obsjtina Elena, kommun, Veliko Tarnovo, 
 Elena, Veliko Tarnovo, ort, Veliko Tarnovo, 
 Elena, Chaskovo, distrikt, Chaskovo, Obsjtina Chaskovo,